Cache Creek peut désigner :

Cache Creek, une ville de Colombie-Britannique.

Cache Creek, un cours d'eau du District régional de Thompson-Nicola en Colombie-Britannique.

Cache Creek, un cours d'eau dans le comté de Kern, en Californie.

Cache Creek, un cours d'eau traversant les comtés de Lake, Yolo et Colusa, en Californie.